Горка Дьявола — название нескольких необычных скальных образований в США и Германии.

Скальные образования
  — в Калифорнии (США).
  — в Монтане (США).
  — в Юте (США).
  — в Германии.

См. также
  — два автомобильных тоннеля близ калифорнийской Горки Дьявола; часто также называются Тоннели Горки Дьявола.
  — растение из рода , часто зовётся Шидея Горки Дьявола.